

Персоналии 
 Южин, Александр Иванович (1857—1927) — русский и советский актёр, драматург, театральный деятель.
 Южин, Борис Николаевич (род. 1942) — офицер КГБ, перебежчик

Составные фамилии 
 Васильев-Южин, Михаил Иванович (1876—1937) — заместитель председателя Верховного суда СССР, «старый большевик». 
 Ермоленко-Южина, Наталия Степановна (урождённая Плуговская, сценический псевдоним Ермоленко, по мужу Южина; 1881—1937) — российская оперная певица (драматическое сопрано).

Топоним 
 Южин (город) — муниципалитет во Франции, в регионе Рона — Альпы, департамент Савойя, округ Альбервиль.
 Южин (кантон) — кантон во Франции, в департаменте Савойя в регионе Рона — Альпы, округе Альбервиль.